McClanahan ist der Familienname folgender Personen:

 Rob McClanahan (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Rue McClanahan (1934–2010), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Scott McClanahan (* 1978), US-amerikanischer Schriftsteller und Filmemacher

Siehe auch:

 McClenahan
 McLanahan